Бантамское президентство — президентство, учрежденное Английской Ост-Индской компанией на базе фактории Бантам на острое Ява. Образованное в 1617 году президентство управляло факториями в Индии, включая агентства в Мадрасе, Мачилипатнаме и Сурате. Бантам сыграл ключевую роль в создании в 1963 году колонии Мадраспатнам с фортом Сент-Джордж, которая впоследствии выросла в современный город Ченнаи. Президентство дважды теряло свой статус, сначала в 1630 году с последующим восстановлением в 1634 году, и второй раз — в 1653 году, когда из-за угрозы со стороны голландских торговцев статус президентства был передан Мадрасу. Бантам оставался в подчинении Мадраса, а затем Сурата, до 1680-х годом, когда торговля была перенесена в Бенкулу на Суматре. Фактория в Бантаме существовала до 1824 года, когда по англо-голландскому договору все британские колонии в Ост-Индии были переданы голландцам в обмен на признание британского главенства над Малайским полуостровом.

История 
В декабре 1602 года флотилия Ост-Индской компании под командованием Джеймса Ланкастера достигла Бантама. Англичане вступили в переговоры с султаном Бэнтама о торговле перцем и создании поселения. В итоге была открыта фактория с восемью торговыми агентами, которую возглавили Уильям Старки в качестве губернатора Томас Морган в качестве и его заместителя. Бантам стал одним из старейших приобретений Ост-Индской компании, опередившим создание всех индийских колоний. В апреле 1603 года семеро из восьми агентов скончались, в июле умер и сам Старки. Обязанности губернатора исполнял Эдмунд Скотт. Когда вторая экспедиции под командованием Генри Мидлтона прибыла в Бантам и Скотт был утверждён в должности губернатора, он оставался последним выжившим членом первой экспедиции. Болезни и нападения голландцев омрачали первые годы существования колонии. После Скотта пост губернатора занял Джон Сейрис, известный как второй после Уильяма Адамса англичанин, ступивший на берег Японии.

После успешных переговоров с могольским императором Джахангиром Ост-Индская компания получила право беспрепятственной торговли в Индии и открыла фактории в Мачилипатнаме в 1610 году и Сурате в 1612 году. Но Бантам оставался их основным владением, хотя Сурат быстро превзошёл его по важности, вдобавок усилив позиции благодаря победе англичан над португальцами в битве при Сували (1615). В 1617 году позиции Бантама усиливается: губернатор становится президентом, под контроль которого переходят все английские фактории в Юго-Восточной Азии и Индии, в том числе Мачилипатнам и Сурат. Два года спустя, в 1619 году, англичане подписали с голландцами «Договор о защите», в котором согласились не нападать друг на друга.

Однако вскоре после заключения мира военные действия вновь возобновились, и тогдашний президент Бантама, Гэбриэл Тауэрсон, в феврале 1623 года был пленён голландцами и казнен. За этим последовала крупномасштабная атака на все английские поселения в Юго-Восточной Азии. К 1624 году англичане были вынуждены покинуть Ост-Индию, Малайский полуостров и Сиам. Фактория Бантам была восстановлена в 1629 году, но уже в подчинении Сурату. Бантам оставался агентством в составе Суратского президентства до 1634—1635 года, когда вернул прежний статус президентства.

В 1628 году английские торговые агенты в Мачилипатнаме были вынуждены перебраться в факторию Армагаон, которую они основали в 1625—1626 годах, из-за возросшей угрозы со стороны султана Голконды. Агентство Мачилипатнам было восстановлено в 1632 году, а фактория Армагаон пришла в упадок из-за плохого климата. Вынужденный искать лучшее место для деятельности, агент из Мачилипатнама Френсис Дэй обосновался в находившемся южнее Мадраспатнаме и в 1639 году и заключил соглашение с раджой Чандрагири о создании фактории. В следующем году фактория из Армагона была переведена в Мадраспатнам, было создано агентство во главе с Эндрю Коганом. В 1644 году здесь был построен форт Сент-Джордж.

С ухудшением англо-голландских отношений фактория Бантам была покинута, а статус президентства в 1653 году передан Мадрасу. Хотя фактория в Бантаме была частично восстановлена, в дальнейшем её деятельность неуклонно сворачивалась. В 1682 году её захватили голландцы, но спустя три года англичане вернули Бантам под свой контроль. В то же время торговля специями переместилась в Бенкулен на Суматре. Голландцы вновь завладели Бантамом, однако позволили английским торговцам продолжать деятельность. Окончательно фактория была передана голландцам в 1824 году в соответствии с Англо-голландской конвенцией 1824 года.

Агентства 
На момент создания Бантамского президентства в 1617 году в его подчинение перешли два агентства: Мачилипатнам и Сурат. Дальнейшая хронология подчинённых Бантаму агентств следующая:

 Мачилипатнам (1610—1629, 1634—1653)
 Паттани (1610—1623)
 Петтиполли
 Моха (1618)
 Джаск (1619)
 Макассар
 Ачин
 Агра (1620)
 Патна (1620)
 Ормуз (1622)
 Армагаон (1625—1653)
 Татта (1634)

Список губернаторов Бантама 

 Уильям Старки (1602—1603)
 Эдмунд Скотт (1603—1605)
 Джон Сейрис (1605—1609)
 Августин Сполдинг (1609)
 Хенуорт (1609—1610)
 Эдвард Нидлз (1610)
 Ричард Вудиз (1610—1614)
 Джон Журден (1614—1615)
 Джордж Беркли (1615—1617)

Список президентов 

 Джордж Болл (март 1617—сентябрь 1618)
 Джон Джексон (1618—1619)
 Джон Пауэлл (1619)
 Гэбриэл Тауэрсон (1619—1622)
 Джордж Уиллоуби (1624—1630, 1632—1636)
 Роберт Кулсон (1636—1639)
 Аарон Бэйкер (1639—1641)
 Ральф Картрайт (1641—1646)
 Аарон Бэйкер (1646—1649)
 Фредерик Скиннер (1649—1652)

Литература 
 
 

Появились в 1617 году
История Тамил-Наду
Президентства Британской Индии